De Dutch Darts Masters 2022 was het derde evenement van de World Series of Darts 2022. Het toernooi werd gehouden van 24 tot en met 25 juni in Amsterdam.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit evenement bedroeg dit jaar £ 60.000.

Gekwalificeerde spelers
De PDC maakte de 8 spelers bekend op 11 april 2022, waaronder Fallon Sherrock, die haar kans werd ontzegd om op het World Series of Darts 2020-circuit te verschijnen vanwege de Coronapandemie.

De Nederlandse deelnemers bestonden uit hun acht hoogst gerangschikte PDC Tour Card-houders op 31 mei 2022.

Schema

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in Nederland
Sportevenement in Amsterdam